Валлис может иметь несколько значений:

 Фамилии:
 Английская фамилия Wallis, сейчас обычно передаваемая как Уоллис
 Валлис, Джон (1616—1703) — английский математик
 Немецкая фамилия Wallis:
 Густав Валлис (1830—1878) — немецкий ботаник
 Топонимы:
 Немецкое название кантона Вале в Швейцарии
 Устаревшее название Уэльса (), откуда название валлийцы и валлийский язык
 Редкая форма названия острова Уоллис в составе Территории островов Уоллис и Футуна.
 Валлес (Валлис) — кальдера в горах Джемец в Нью-Мексико, США.
 Другое:
 Валис — литовское имя

См. также 
 Валлес
 Уоллис